The Politics of Dancing е микс компилация, съставена и миксирана от германския DJ и продуцент Пол ван Дайк. Издадена е през октомври 2001 от английския лейбъл Ministry of Sound. Това е първата издадена микс компилация на немския диджей, като през 2005 е издадено и продължение – The Politics Of Dancing 2.

Траклист 
Disc 1
 Ashtrax – Digital Reason
 Joker Jam – Innocence (Paul van Dyk Remix)
 Private Taste – First
 Jimpy – Feeling Good (Original Version)
 "Paul van Dyk – Vega (Starecase Remix) & Filmpalast – I Want (Acapella)"
 Southern Comforter – Another Late Thursday
 iiO – Rapture (Paul Van Dyk Remix)
 Sipping Soma – Superconcious (So Alive) (Dubbed Coast 2 Coast House Mix)
 Timo Maas – Killin' Me (Jan Driver Remix)
 "Maji Na Damu – B.W.Y. (DJ 19 & H. Garden Remix)"
 Paul van Dyk – Autumn
 Viframa – Cristalle
 Solicitous – Furthermost (Pure Pleasure Mix)
 Subsky – Four Days (Gil Remix)
 Second Sun – Empire (Paul van Dyk Remix)
 Paul van Dyk – Out There

Disc 2
 Sagitaire – Shout, C'mon (Coast 2 Coast Mix)
 Mirco de Govia – Epic Monolith
 Ralphie B – Massive (Paul van Dyk Remix)
 David Forbes – Questions Must Be Asked (Magica Mix)
 Way Out West – Activity
 Connector – Interference
 "Blank & Jones – Secrets & Lies (Solid Sessions Remix)"
 Lexicon 4 – Reach Me
 Jamnesia – Reset
 4 Strings – Into The Night
 Active X – Let's Go (Vank Mix)
 Signum – In Progress
 "Walter & Gelder – Section O"
 Solid Sleep – Club Attack (Paul van Dyk Remix)
 Guardians of The Earth – Starchildren (Quasi Dub)
 Nu NRG – Dreamland

Външни препратки 
 The Politics of Dancing в Discogs

Германски музикални албуми
Музикални албуми от 2001 година